Canale Ticinello, canale artificiale che ha l'incile a Castelletto di Abbiategrasso sul Naviglio Grande e che sfocia tra Mettone e Casirate Olona nella Roggia Carona.
Cavo Ticinello, canale artificiale che ha origine a Milano dalla Darsena di Porta Ticinese, di cui rappresenta lo scolmatore, e che sfocia a Rozzano nel Lambro Meridionale.
Ticinello, frazione del comune di Morimondo in provincia di Milano.